Sare kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Sare, departementet Pyrénées-Atlantiques i regionen Nouvelle-Aquitaine,

Se även 
Saare (för estländska orter)